L'expression Oscars du cinéma 1984 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1984 et honorait des films sortis en 1983.

Pour les films sortis en 1984 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1985.